Il doppio maschile del China Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Stephen Huss e Ross Hutchins erano i campioni uscenti, ma hanno scelto di partecipare al Japan Open Tennis Championships 2009.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale Mark Knowles e Andy Roddick con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)

  Wesley Moodie /  Dick Norman (primo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
Tabellone principale

China Open 2009
ATP World Tour 2009